Азнавурян () — прізвище вірменського походження. Відомі носії:
 Карина Азнавурян — російська фехтувальниця
 Шахнур Варенаг Азнавурян (Шарль Азнавур) — французький шансоньє, актор і поет